Ма́слов — русская фамилия, женская форма . Также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 
 
 
 Маслов, Анисим Александрович (1685—1735) — российский государственный деятель первой половины XVIII века, обер-прокурор Сената.
 Маслов, Антон Петрович (1861 — не позднее 1916) — учитель, депутат Государственной думы I созыва от Терской области.
 Аркадий Маслов (наст. имя Исаак Ефимович Чемеринский; 1891—1941) — немецкий коммунист, председатель КПГ в 1924—1925 годах, лидер Ленинбунда.

Б

В 
 
 
 
 Маслов, Виталий Семёнович (1935—2001) — русский советский писатель.

Г 
 Маслов, Геннадий Семёнович (род. 1952) — советский и российский хоккеист, тренер.

Д 
 Маслов, Денис Вячеславович (род. 1983) — украинский политик.

Е

И 
 
 Маслов, Игнатий Петрович (1840 — ?) — русский генерал от инфантерии.
 Маслов, Илья Петрович (1914—1944) — Герой Советского Союза.

К

Л

М 
 Маслов, Микула Иванович — казачий атаман Белгородской засечной черты XVII века.

Н

О 
 Маслов, Олег Константинович (1932—2015) — советский и российский поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993), почётный гражданин Благовещенска.

П

С 
 Маслов, Семён Леонтьевич (1874—1938) — российский учёный-экономист, министр земледелия Временного правительства.
 Маслов, Семён Степанович (1937—1997) — советский капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда.
 
 Маслов, Степан Алексеевич (1793—1879) — русский писатель и деятель сельского хозяйства, основатель и многолетний секретарь Императорского московского общества сельского хозяйства.
 Маслов, Степан Платонович (1907 — ?) — советский председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.

Ф

Ю

Населённые пункты 
 Маслов — хутор в Тацинском районе Ростовской области

См. также 
 Маслова
 Маслоу